Башкирский государственный аграрный университет — высшее учебное заведение в Уфе.
 Белгородский государственный аграрный университет — высшее учебное заведение в Белгороде.
 Брянский государственный аграрный университет — высшее учебное заведение в Брянске.

См. также 
 БГАТУ